V soubojích prvního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 1991/92 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v srpnu 1991 a skončil v červnu 1992.

Za vítězství v utkání získal tým 2 body, za remízu 1 bod. Vítězné mužstvo ligy, kterým se stalo se 42 body Znojmo, postoupilo do druhé nejvyšší soutěže – Českomoravské fotbalové ligy (1992/93). Poslední celek ligy, kterým byl s 21 body TJ Spartak Hulín, sestoupil do Divize E.

Nové týmy v sezoně 1991/92 
 Ze II. ligy 1990/91 nesestoupilo do MSFL žádné mužstvo.
 Z Divize D 1990/91 postoupilo prvních pět mužstev: TJ Sigma Hranice, SK Sigma MŽ Olomouc „B“, TJ Spartak Hulín, TJ Slavoj Bruntál a TJ Spartak Jihlava.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem tohoto ročníku se stal Pavel Holomek (v SKP Znojmo-Práče na vojně z FC Zbrojovka Brno) s 22 brankami.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body;
 O pořadí na 3. a 4. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Uherské Hradiště – Olomouc B 2:1, Olomouc B – Uherské Hradiště 0:1
 O pořadí na 6. a 7. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Brno – Staré Město 1:0, Staré Město – Brno 0:0
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Ostrava B – Bruntál 5:0, Bruntál – Ostrava B 0:2
 O pořadí na 11. a 12. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Jihlava – Uničov 3:0, Uničov – Jihlava 2:0
 O pořadí na 14. a 15. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Karviná – Žďár nad Sázavou 1:2, Žďár nad Sázavou – Karviná 1:4

Zkratky:
 ČSA = Československá armáda; FC = Football club; FK = Fotbalový klub; KS = Královopolské strojírny; MŽ = Moravské železárny; SK = Sportovní klub; SKP = Sportovní klub Policie; TJ = Tělovýchovná jednota; UNEX = název sponzora klubu; VP = Válcovny plechu; ŽD = Železárny a drátovny; ŽĎAS = název sponzora klubu (Žďárské strojírny a slévárny);

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 Moravsko-Slezská fotbalová liga (MSFL) 1991/92, czechsoccernet.cz

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1991
Fotbal v Česku v roce 1992